Carlo de la Torre (17. század) olasz építőmester
 Carlo de la Torre (?) olasz filmproducer